Лас Ормигас има више значења:

 Лас Ормигас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ормигас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Ормигас (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Ормигас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Ормигас, Пиједра Молар (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Ормигас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику